The Bourne Ultimatum, un roman d'espionnage de l'écrivain américain Robert Ludlum paru en 1990.
 The Bourne Ultimatum, un film américano-allemand réalisé par Paul Greengrass et sorti en 2007, adaptation cinématographique du roman précédent.